Stara baśń – powieść Józefa Ignacego Kraszewskiego

Ekranizacje 
 Stara baśń – spektakl telewizyjny z 1984 roku
 Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem – film historyczny w reżyserii Jerzego Hoffmana
 Stara baśń – serial telewizyjny w reżyserii Jerzego Hoffmana